Twist of Fate, singolo di Emilia del 1999
Twist of Fate, singolo di Siobhán Donaghy del 2003